Іле () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Іле () — річка в Німеччині.